Mycterosaurus longiceps — вид пелікозаврів родини Варанопсеїди (Varanopidae). Скам'янілі рештки знайдені на території США. Вид існував у пермському періоді, 290–272 млн років тому. Голотип FMNH UC 692 складається з черепа та п'яти посткраніальних хребців, знайдений у пластах формації Waggoner Range у штаті Техас. Інший череп знайдений у штаті Оклахома. Тіло завдовжки близько 60 см.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Maddin, Mann, & Hebert (2019):

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20130116104141/http://www.palaeocritti.com/mycterosaurus

Пелікозаври
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1915